

Вулиця Кам'янецька — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Кам'янецька — вулиця у Львові
 Вулиця Кам'янецька — вулиця у Хмельницькому

Вулиці